

Prénom

Cuisine 
 Brandon : spécialité culinaire de Normandie

Localités et lieux

Personnes

Prénoms

Patronyme

Fiction

Nom commun 
Un brandon signifie aussi une braise, un corps enflammé, un flambeau de paille tortillée. Par extension : ce qui donne le feu, qui provoque des troubles, « un brandon de discorde ».

Fêtes 

Fête célébrant la fin de l'hiver.

Sport 
 Wheat Kings de Brandon, un club de hockey sur glace du Canada, basé à Brandon.

Références

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom
Prénom américain